Znane postaci noszące nazwisko „Dramiński”:
 Antoni Franciszek Dramiński (zm. przed 19 listopada 1718) – stolnik i skarbnik bełski
 Ludomir Dramiński (1893–1944) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, inżynier
 Marcin Dramiński (1940–2020) – chemik, profesor doktor habilitowany
 Mikołaj Dramiński (zm. przed 19 sierpnia 1682) – chorąży horodelski, sędzia deputat wojewódzki bełski 
 Zenon Dramiński (1934–2001) – polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji